Invaziile barbare (film), film din 2003 regizat de Denys Arcand
Migrația popoarelor